ang. skrót oznaczający Płyn mózgowo-rdzeniowy (Cerebrospinal fluid)
 Centrum Sztuki Filmowej
 Catalysed Soot Filter